cesarstwo – państwo będące monarchią, w którym rządzi cesarz
 cesarstwo – w biologii kategoria systematyczna wyższa od królestwa
 Cesarstwo – amerykański serial telewizyjny z 2005 roku (alternatywnie: Imperium)